Миорки 2  — топоним:

Беларусь 
 Миорки 2 — хутор, Миорский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Миорки 2 — деревня, Перебродский сельсовет, Миорский район, Витебская область